Маритта Бауэршмидт (родилась 23 марта 1950 года) — немецкая гимнастка.

Принимала участие в соревнованиях по спортивной гимнастике налетних Олимпийских играх 1968 года в Мексике. В составе женской команды ГДР вместе с Карин Янц, Марианной Ноак, Магдаленой Шмидт, Утой Штарке и Эрикой Цухольд завоевала на Олимпиаде командную бронзовую медаль, став третьими после спортивных команд из Советского Союза и Чехословакии. В личном зачете Бауэршмидт заняла двенадцатое место в многоборье и была третьей лучшей гимнасткой из ГДР.

Её лучшим достижением в личном зачете на соревнованиях на бревне стало восьмое место.

После 1970 года Маритта принимала участие в соревнованиях по спортивной гимнастике на национальном уровне.

По окончании выступлений на соревнованиях работала тренером в Будапеште, потом в Берлине.

Примечания 

Родившиеся в 1950 году
Гимнасты ГДР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года